Коме́та () — малое небесное тело.

Комета — имя собственное:
 Комета — спиральная галактика в 3,2 миллиардах световых лет от Земли.
 «Комета» — советский фильм 1929 года (режиссёр В. Инкижинов).
 «Комета» — советский фильм 1983 года (режиссёр Р. Викторов).
 Комета — порода аквариумных рыб подвида золотых рыбок семейства карповых.
  — вид морских тропических рыб семейства плезиопсовых.
 «Комета» — советский дальномерный фотоаппарат с автоматической установкой экспозиции (1957).
 «Комета» — галера Балтийского флота Российской империи 1733 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Комета» — галера Балтийского флота Российской империи 1756 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Комета» — советское судно на подводных крыльях.
 «Комета» — первая советская противокорабельная авиационная крылатая ракета.
 «Комета» — бывший завод в Новосибирске (также назыв. «Точмаш»).
 «Комета» — марка советских бытовых магнитофонов производства завода «Точмаш» (Новосибирск).

  — водопад в национальном парке Маунт-Рейнир (США).
 «Комета» — советский футбольный клуб из города Лыткарино Московской области.
 «Комета» — женский хоккейный клуб из города Одинцово Московской области.
 «Комета» — хоккейный клуб из города Брно, Чехия.
 «Комета» — спортивная школа на базе Коломенского центра конькобежного спорта (Московская область).
 Корпорация «Комета» (ранее ФГУП ЦНИИ «Комета») — российское предприятие оборонно-промышленного комплекса в области создания космических систем (Москва).
 Комета — выведенный в СССР сорт мягкой яровой пшеницы.

Comet:
 Comet — модель работы веб-приложения, при которой постоянное HTTP-соединение позволяет веб-серверу отправлять данные браузеру без дополнительного запроса со стороны браузера.
 Comet moth — бабочка семейства павлиноглазок.
 Comet — марка мопедов компании KTM (Австрия):
 KTM Comet 500
 KTM Comet Cross
 
 Comet — танк периода Второй мировой войны (Великобритания).
 Comet — самолёт, первый коммерческий реактивный авиалайнер; произведён de Havilland (Великобритания, 1949).
 Comet — самолёт, двухмоторный спортивный низкоплан деревянной конструкции компании De Havilland (Великобритания, 1934).
  — самолёт, одномоторный спортивный биплан компании B&F (Германия, 1997).
 Air Comet — авиакомпания (Испания, 1996—2009)
 Mercury Comet — марка автомобиля (США, 1960).
  — судно, авизо (Германия, 1892).
 COMET- физический эксперимент на ускорителе j-parc в Японии.

Comète:
  — судно, фрегат (Франция, 1754).
 Ford Comète, Simca Comète — марка автомобиля (Франция, 1951).

Komet:
 Komet — серия самолётов 1920-х годов компании Dornier (Германия).
 Komet — ракетный истребитель-перехватчик периода Второй мировой войны компании Messerschmitt (Германия).
 Komet — судно, вспомогательный крейсер периода Второй мировой войны (Германия).

См. также 
 Метод ДНК-комет — метод биологических исследований.
 «Ночь кометы» — художественный фильм (комедийный триллер, 1984 год, США).
  — подводная линия электропередачи между Испанией и островом Мальорка.
 Komety — рок-группа (Польша).